Hubert van Es (1941 - 2009), un photographe néerlandais ;
 Jacob van Es (ca 1590 - 1666), un peintre néerlandais ;
 Kika van Es (née en 1991), une footballeuse néerlandaise.